Брэндон Александр Макналти ( ) — американский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2015
 1-й  Чемпион США — Индивидуальная гонка (юниоры)
 1-й  Велогонка Мира (юниоры) — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2a (ИГ)
 2-й Тур Абитиби (юниоры) — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 1 и 3 (ИГ)
 3-й  Чемпионат мира — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2016
 1-й   Чемпион мира — Индивидуальная гонка (юниоры)
 1-й  Чемпион США — Индивидуальная гонка (юниоры)
 1-й  Тур Абитиби (юниоры) — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3 (ИГ)
 1-й  Трофей Карлсберга (юниоры) — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2b (ИГ)
 2017
 1-й  Чемпион США — Индивидуальная гонка 
 2-й  Чемпионат мира — Индивидуальная гонка 
 3-й Тур Эльзаса  — Генеральная классификация
 1-й — Пролог (КГ)
 2018
 3-й Тур Эльзаса  — Генеральная классификация
 1-й — Пролог (КГ)
 5-й Volta Internacional Cova da Beira  (GP Beiras e Serra da Estrela) — Генеральная классификация
 7-й Тур Калифорнии — Генеральная классификация
 7-й Чемпионат мира — Индивидуальная гонка 
 2019
 1-й  Джиро ди Сицилия  — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 1-й — Этап 3
 3-й  Чемпионат мира — Индивидуальная гонка 
 7-й Тур Пуату — Шаранты  — Генеральная классификация
 9-й Тур Омана  — Генеральная классификация
 2020
 4-й Вуэльта Сан-Хуана  — Генеральная классификация
 7-й Вуэльта Андалусии  — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
 Макналти, Брэндон на FirstCycling
 Макналти, Брэндон Профиль на сайте 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики США
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года